Silver Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Silver Hill Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 04000902
 Silver Hill Historic District (New Mexico), ID-Nr. 86002414